Nom de famille 
Le nom de Paillot est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 André Paillot (1885-1944), entomologiste français.
 Jacques-Nicolas Paillot de Montabert (1771-1849), peintre français.
 Justin Paillot (1828-1891), pharmacien et botaniste français.
 Patrick Paillot (1957-), footballeur français.
 Sandy Paillot (1987-), footballeur français, fils du précédent.
 Victor Paillot de Loynes (1767-1842), homme politique français.
 Yoann Paillot (1991-), coureur cycliste français.

 Autre 
 Paillot (pêche), ligne de fond pour la pêche.

Homonymie de patronyme